Le terme « trique » peut faire référence à :
 une trique, argot pour un gros bâton ;
 une trique, argot pour un pénis en érection ;
 les langues triques, langues amérindiennes du Mexique ;
 la trique de Chicahuaxtla, langue amérindienne du Mexique ;
 la trique de Copala, langue amérindienne du Mexique ;
 Trique, gamin de Paris, film français de 1962 ;
  ;
 Arthur Gonzalez-Trique (né en 1994), joueur français de rugby à XIII ;
 le , organisation politique mexicaine.

Voir aussi